Franc Kralj je lahko:

 Franc Kralj - teolog
 France Kralj - slikar, kipar in grafik